Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) – organo federale svizzero preposto alla elaborazione e coordinamento delle linee politiche agricole
Ungarische Flugzeugfabrik AG – citata come UFAG o Ufag, azienda aeronautica austro-ungarica